Сестри Серена і Вінус Вільямс були чинними чемпіонками. Проте, Серена знялись з турніру через травму ступні, а Вінус вирішила змагатися лише в одиночному розряді.
Ваня Кінґ і Ярослава Шведова виграли титул, у фіналі перемігши пару Лізель Губер і Надія Петрова з рахунком 2–6, 6–4, 7–6(7–4). Цей матч тривав упродовж двох днів через зливу 12 вересня.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1 
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3= Третє коло
| RD4=Чвертьфінали

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= Х Дулко Ф Пенетта
| RD1-score01-1=4
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=6
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= А Парра Сантонха Р Ворачова
| RD1-score02-1=6
| RD1-score02-2=1
| RD1-score02-3=2

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= К Фліпкенс Я Вер
| RD1-score03-1=7
| RD1-score03-2=0
| RD1-score03-3=3
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= С Кирстя Л Шафарова
| RD1-score04-1=64
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=6

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= Т Малек А Петкович
| RD1-score05-1=5
| RD1-score05-2=7
| RD1-score05-3=4
| RD1-seed06=WC
| RD1-team06= А Ґлетч К Вандевей
| RD1-score06-1=7
| RD1-score06-2=66
| RD1-score06-3=6

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= М Крайчек М-Е Пеллетьє
| RD1-score07-1=64
| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=13
| RD1-team08= М Мікулеску Ш Пеєр
| RD1-score08-1=7
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=12
| RD1-team09= І Бенешова
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= А Аманмурадова К Барруа
| RD1-score10-1=0
| RD1-score10-2=4
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= Є Янкович Б Йовановські
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=3
| RD1-score11-3=4
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= К Дате-Крумм А Моріта
| RD1-score12-1=4
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=6

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= Л Декмеєре А Кербер
| RD1-score13-1=1
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=2
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= Я Грот К Закопалова
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=4
| RD1-score14-3=6

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= Є Костанич-Тошич Р Опранді
| RD1-score15-1=3
| RD1-score15-2=0
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=6
| RD1-team16= В Кінґ Я Шведова
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= Х Дулко Ф Пенетта
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= С Кирстя Л Шафарова
| RD2-score02-1=0
| RD2-score02-2=4
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03=WC
| RD2-team03= А Ґлетч К Вандевей
| RD2-score03-1=7
| RD2-score03-2=3
| RD2-score03-3=64
| RD2-seed04=13
| RD2-team04= М Мікулеску Ш Пеєр
| RD2-score04-1=66
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=7

| RD2-seed05=12
| RD2-team05= І Бенешова
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=61
| RD2-score05-3=6
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= К Дате-Крумм А Моріта
| RD2-score06-1=4
| RD2-score06-2=7
| RD2-score06-3=1

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= Я Грот К Закопалова
| RD2-score07-1=5
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3=2
| RD2-seed08=6
| RD2-team08= В Кінґ Я Шведова
| RD2-score08-1=7
| RD2-score08-2=4
| RD2-score08-3=6

| RD3-seed01=1
| RD3-team01= Х Дулко Ф Пенетта
| RD3-score01-1=67
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=6
| RD3-seed02=13
| RD3-team02= М Мікулеску Ш Пеєр
| RD3-score02-1=7
| RD3-score02-2=1
| RD3-score02-3=2

| RD3-seed03=12
| RD3-team03= І Бенешова
| RD3-score03-1=69
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3=69
| RD3-seed04=6
| RD3-team04= В Кінґ Я Шведова
| RD3-score04-1=7
| RD3-score04-2=3
| RD3-score04-3=7

| RD4-seed01=1
| RD4-team01= Х Дулко Ф Пенетта
| RD4-score01-1=3
| RD4-score01-2=3
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02=6
| RD4-team02={{nowrap| В Кінґ Я Шведова}}
| RD4-score02-1=6| RD4-score02-2=6| RD4-score02-3= 
}}

 Секція 2 

 Нижня половина 

 Секція 3 
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3= Третє коло
| RD4=Чвертьфінали

| RD1-seed01=7
| RD1-team01= Ю Чжань Ц Чжен| RD1-score01-1=6| RD1-score01-2=6'''
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= Е Даніліду Ц Піронкова
| RD1-score02-1=2
| RD1-score02-2=3
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03=WC
| RD1-team03= L Herring Г Мін
| RD1-score03-1=1
| RD1-score03-2=4
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04=

Секція 4

Посилання 
 Main draw

Жінки, парний розряд
2010 у жіночому тенісі
2010 в американському спорті